Черкаський (Черкаська) — прізвище. Відомі носії:
 Черкаський Абрам Маркович (1886—1968) — український радянський художник та викладач.
 Черкаський Анатолій Ілліч (1906 — 1990) — український радянський архітектор.
 Черкаський Давид Янович (1932—2018) — український режисер-мультиплікатор.
 Черкаський Іринарх Ювеналович (1869—1941) — український історик права.
 Черкаський Матвій Леонтійович (1923—2021) — український та радянський футболіст, нападник, тренер. Заслужений тренер Української РСР.
 Черкаський Теофан (1892 — 1938) — український політичний діяч.

 Черкаська Марія Львівна — радянська і українська художниця-мультиплікатор.
Прізвища